Перельштейн — еврейская фамилия. Известные носители:

 Перельштейн, Евгений Михайлович (род. 1980) — американский шахматист.
 Перельштейн, Рафаил Яковлевич (1909—1978) — советский кинорежиссёр.
 Перельштейн, Филип (Перлстайн, 1924—2022) — американский художник. 
 Перельштейн, Шломо (1902—1979) — израильский политик.
 Перельштейн, Юрий Исакович (род. 1945) — советский футболист.